Damernas 4x100 meter frisim vid europamästerskapen i simsport 2014 ägde rum den 18 augusti 2014 i Velodrom.

Final
Finalen avgjordes klockan 19:13.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

2014 i Tyskland
2014